Steinhaus (Oostenrijk), een gemeente in de Oostenrijkse deelstaat Opper-Oostenrijk
Steinhaus (Ernen), een plaats en voormalige gemeente in het Zwitserse kanton Wallis; tegenwoordig deel van de gemeente Ernen